New shoes (Paolo Nutini), single van Paolo Nutini
 New shoes (Mark Foggo & the Secret Meeting), single van Mark Foggo & the Secret Meeting